Оттенки серого:
 Оттенки серого — цветовой режим изображений.
 Оттенки Серого — интернет-блог в «Живом Журнале».

См. также 
 Пятьдесят оттенков серого
 Пятьдесят оттенков серого (фильм)